Isabelle Desit-Ricard, née le  à Béziers, est une autrice française d'ouvrages de vulgarisation scientifique.

Publications 
L'atome, collection en clair, Éditions Ellipses,  
Histoires des sciences, ouvrage collectif sous la direction de Georges Barthélémy, Éditions Ellipses,  
L'histoire de la physique, collection en clair, Éditions Ellipses,  
Une petite histoire de la physique, collection l'esprit des sciences, Éditions Ellipses,   
La physique évolutions enjeux, collection les essentiels, Éditions Milan, ,

Références

Liens externes 
 

Vulgarisateur scientifique
Physicien français
Naissance en  avril 1973
Naissance à Béziers